Bear Creek (Alabama)
 Bear Creek (Alaska)
 Bear Creek (comtat de Sauk), població de Wisconsin, Estats Units d'Amèrica.
 Bear Creek (comtat de Waupaca), població de Wisconsin, Estats Units d'Amèrica.
 Bear Creek (Wisconsin)
 Bear Creek Village, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.